De 6de editie van de Europacup II voor mannen werd gehouden van 14 tot en met 17 april 1995 in het Italiaanse Cagliari. Er deden acht teams mee, verdeeld over twee poules. Harvestehuder THC won deze editie van de Europacup II.

Uitslag poules

Eindstand Poule A

Eindstand Poule B

Poulewedstrijden

Vrijdag 14 april 1995 
 A Real Club de Polo - Grange 3-1
 B HDM - MZKS Pocztowiec 2-2
 A Harvestehuder - SKA Ekaterinburg 1-1
 B Teddington - SG Amsicora 1-0

Zaterdag 15 april 1995 
 A Real Club de Polo - SKA Ekaterinburg 3-0
 B Teddington - MZKS Pocztowiec 3-1
 A Harvestehuder - Grange 3-0
 B HDM - SG Amsicora 2-0

Zondag 16 april 1995 
 A SKA Ekaterinburg - Grange 3-1
 B SG Amsicora - MZKS Pocztowiec 2-3
 A Real Club de Polo - Harvestehuder 0-1
 B HDM - Teddington 3-0

Finales

Maandag 17 april 1995 
 3A - 4B SKA Ekaterinburg - Amsicora 0-0 (5-4 ns)
 3B - 4A MZKS - Grange 1-3
 2A - 2B Polo de Barcelona - Teddington 3-2
 1A - 1B Harvestehuder - HDM 0-0 (4-1 ns)

Einduitslag 
1.  Harvestehuder THC 
2.  HDM 
3.  Real Club de Polo 
4.  Teddington HC 
5.  SKA Ekaterinburg 
5.  Grange HC 
7.  SG Amsicora 
7.  MZKS Pocztowiec 

2
Hockey in 1995
Hockey in Italië
Hockey
Sport in Sardinië
Cagliari